De Tweede Kamerverkiezingen 1982 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 8 september 1982.

De verkiezingen werden gehouden na de ontbinding van de Tweede Kamer als gevolg van de val van het kabinet-Van Agt II.

Uitslag

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag naar partij 
De VVD won bij deze vervroegde verkiezingen tien zetels (van 26 naar 36 zetels). De PvdA herstelde zich van een zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 1982 en won drie zetels ten opzichte van 1981. Grote verliezer was D'66, dat terugviel van zeventien naar zes zetels. Het CDA verloor drie zetels.

Nieuwkomers in de Kamer waren de Centrumpartij en de EVP. De PPR verloor één zetel.

Gekozen leden

Kabinetsformatie

Na een niet al te lange formatieperiode bereikten CDA en VVD begin november een akkoord over de vorming van het kabinet-Lubbers I.

1982
Nederlandse politiek in 1982
Nederland